Duge Njive est un toponyme qui peut désigner :
 Duge Njive, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
 Duge Njive, un village de Croatie situé dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie.